Hutchinson megye (Dél-Dakota)
Hutchinson megye (Texas)